Мантилья:
 Мантилья () — длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, элемент национального испанского женского костюма.

Фамилия 
 Мантилья, Агустин (1944—2015) — перуанский политик, министр внутренних дел в кабинете Алана Гарсии.
 Мантилья, Мануэль (род. 1973) — кубинский боксёр, чемпион мира в наилегчайшей весовой категории.
 Мантилья, Мария Хулия (род. 1984) — перуанская фотомодель, Мисс мира 2004 года.
 Мантилья, Феликс (род. 1974) — испанский теннисист.
 Мантилья, Хесус Мария (род. 1963) — венесуэльский военачальник, министр здравоохранения и председатель объединённого комитета начальников штабов.